|-
|(36751)||2000 RE69|| align=right|16,5|| align=right|2,250|| align=right|0,076|| align=right|3,16|| align=right|3,374||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36752)||2000 RZ69|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,112|| align=right|8,59|| align=right|4,619||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36753)||2000 RH70|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,129|| align=right|5,66|| align=right|3,516||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36754)||2000 RL70|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,120|| align=right|5,80|| align=right|4,334||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36755)||2000 RT70|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,141|| align=right|3,76|| align=right|3,691||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36756)||2000 RG71|| align=right|15,4|| align=right|2,233|| align=right|0,166|| align=right|6,69|| align=right|3,337||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36757)||2000 RY71|| align=right|14,2|| align=right|2,387|| align=right|0,108|| align=right|7,28|| align=right|3,688||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36758)||2000 RG73|| align=right|14,8|| align=right|2,322|| align=right|0,105|| align=right|5,14|| align=right|3,538||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36759)||2000 RO75|| align=right|14,1|| align=right|2,353|| align=right|0,188|| align=right|10,83|| align=right|3,609||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36760)||2000 RS76|| align=right|14,6|| align=right|2,947|| align=right|0,125|| align=right|3,05|| align=right|5,058||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36761)||2000 RW76|| align=right|14,6|| align=right|2,402|| align=right|0,109|| align=right|7,17|| align=right|3,723||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36762)||2000 RU78|| align=right|14,0|| align=right|2,922|| align=right|0,174|| align=right|9,73|| align=right|4,995||MBA||10. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36763)||2000 RJ82|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,180|| align=right|9,68|| align=right|3,910||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36764)||2000 RH83|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,162|| align=right|1,71|| align=right|3,756||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36765)||2000 RE86|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,058|| align=right|6,83|| align=right|4,539||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36766)||2000 RN91|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,121|| align=right|3,54|| align=right|3,473||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36767)||2000 RG92|| align=right|15,4|| align=right|2,186|| align=right|0,109|| align=right|5,82|| align=right|3,230||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36768)||2000 RA93|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,291|| align=right|8,49|| align=right|4,541||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36769)||2000 RT94|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,123|| align=right|5,12|| align=right|4,119||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36770)||2000 RU94|| align=right|16,1|| align=right|2,214|| align=right|0,186|| align=right|2,15|| align=right|3,295||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36771)||2000 RD97|| align=right|15,0|| align=right|1,864|| align=right|0,142|| align=right|20,80|| align=right|2,545||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36772)||2000 RF99|| align=right|11,8|| align=right|3,142|| align=right|0,167|| align=right|13,34|| align=right|5,568||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36773)||2000 RQ99|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,162|| align=right|12,28|| align=right|4,624||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36774)||2000 RK101|| align=right|13,8|| align=right|2,589|| align=right|0,150|| align=right|13,66|| align=right|4,166||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36775)||2000 RQ101|| align=right|12,5|| align=right|3,049|| align=right|0,115|| align=right|13,81|| align=right|5,323||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36776)||2000 RV102|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,037|| align=right|12,26|| align=right|5,361||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36777)||2000 RP104|| align=right|13,3|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|12,37|| align=right|4,092||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36778)||2000 SU1|| align=right|14,1|| align=right|2,407|| align=right|0,256|| align=right|11,74|| align=right|3,734||MBA||19. september 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(36779)||2000 SW1|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,308|| align=right|7,66|| align=right|3,496||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36780)||2000 SL2|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,185|| align=right|9,45|| align=right|4,550||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36781)||2000 SM2|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,139|| align=right|6,57|| align=right|3,448||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36782)||2000 SR4|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,189|| align=right|10,44|| align=right|4,284||MBA||20. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36783)||2000 SD7|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,211|| align=right|6,81|| align=right|3,751||MBA||23. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36784)||2000 SU11|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,200|| align=right|2,26|| align=right|3,747||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36785)||2000 SN12|| align=right|14,7|| align=right|3,132|| align=right|0,152|| align=right|6,39|| align=right|5,542||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36786)||2000 SN14|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,144|| align=right|13,29|| align=right|4,244||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36787)||2000 ST16|| align=right|16,2|| align=right|2,263|| align=right|0,094|| align=right|3,40|| align=right|3,405||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36788)||2000 SK18|| align=right|14,6|| align=right|2,846|| align=right|0,193|| align=right|10,85|| align=right|4,800||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36789)||2000 SR19|| align=right|14,3|| align=right|2,239|| align=right|0,157|| align=right|8,14|| align=right|3,350||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36790)||2000 SJ20|| align=right|13,6|| align=right|2,853|| align=right|0,082|| align=right|12,59|| align=right|4,818||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36791)||2000 SQ22|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,038|| align=right|7,54|| align=right|4,374||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36792)||2000 SC23|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,055|| align=right|14,46|| align=right|4,126||MBA||25. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36793)||2000 SZ29|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,086|| align=right|4,12|| align=right|3,423||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36794)||2000 SA32|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,059|| align=right|1,32|| align=right|4,882||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36795)||2000 SM37|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,083|| align=right|2,74|| align=right|3,256||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36796)||2000 SU41|| align=right|14,8|| align=right|2,439|| align=right|0,146|| align=right|5,93|| align=right|3,809||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36797)||2000 SK42|| align=right|14,6|| align=right|3,160|| align=right|0,180|| align=right|0,57|| align=right|5,617||MBA||25. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36798)||2000 SA43|| align=right|15,9|| align=right|2,221|| align=right|0,113|| align=right|4,57|| align=right|3,310||MBA||25. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36799)||2000 SG43|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,156|| align=right|4,47|| align=right|3,371||MBA||26. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|36800 Katarinawitt||2000 SF45|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,115|| align=right|5,18|| align=right|3,410||MBA||28. september 2000||Drebach||J. Kandler
|-
|(36801)||2000 SZ49|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,074|| align=right|4,06|| align=right|4,117||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36802)||2000 SJ54|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,120|| align=right|3,36|| align=right|3,325||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36803)||2000 ST54|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,059|| align=right|1,19|| align=right|4,209||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36804)||2000 SX61|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,056|| align=right|3,86|| align=right|4,253||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36805)||2000 SW62|| align=right|15,4|| align=right|2,973|| align=right|0,179|| align=right|7,14|| align=right|5,126||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36806)||2000 SD63|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,095|| align=right|3,10|| align=right|5,152||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36807)||2000 SM67|| align=right|15,1|| align=right|2,515|| align=right|0,075|| align=right|2,68|| align=right|3,988||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36808)||2000 SA68|| align=right|16,7|| align=right|2,257|| align=right|0,189|| align=right|2,06|| align=right|3,391||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36809)||2000 SZ68|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,152|| align=right|4,76|| align=right|3,818||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36810)||2000 SN69|| align=right|14,8|| align=right|2,645|| align=right|0,107|| align=right|3,58|| align=right|4,301||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36811)||2000 SA70|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,147|| align=right|6,98|| align=right|3,739||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36812)||2000 SN70|| align=right|16,0|| align=right|2,169|| align=right|0,158|| align=right|4,23|| align=right|3,194||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36813)||2000 SS70|| align=right|14,4|| align=right|3,217|| align=right|0,216|| align=right|2,87|| align=right|5,769||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36814)||2000 SX71|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,081|| align=right|4,52|| align=right|5,378||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36815)||2000 SX74|| align=right|15,3|| align=right|2,794|| align=right|0,051|| align=right|6,24|| align=right|4,670||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36816)||2000 SD75|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,250|| align=right|8,59|| align=right|4,619||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36817)||2000 SL76|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|6,85|| align=right|3,543||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36818)||2000 SG79|| align=right|15,4|| align=right|3,201|| align=right|0,176|| align=right|1,40|| align=right|5,727||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36819)||2000 SO80|| align=right|14,5|| align=right|2,786|| align=right|0,037|| align=right|5,01|| align=right|4,649||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36820)||2000 SK82|| align=right|15,0|| align=right|2,634|| align=right|0,064|| align=right|5,55|| align=right|4,275||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36821)||2000 SY84|| align=right|14,7|| align=right|3,188|| align=right|0,224|| align=right|2,68|| align=right|5,691||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36822)||2000 SH86|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,062|| align=right|6,71|| align=right|4,437||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36823)||2000 SM86|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,074|| align=right|6,88|| align=right|3,605||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36824)||2000 SQ86|| align=right|14,5|| align=right|2,913|| align=right|0,186|| align=right|7,67|| align=right|4,971||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36825)||2000 SL87|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,220|| align=right|5,51|| align=right|3,634||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36826)||2000 SS88|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,263|| align=right|6,10|| align=right|4,490||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36827)||2000 SP89|| align=right|13,5|| align=right|3,149|| align=right|0,212|| align=right|21,01|| align=right|5,587||MBA||22. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(36828)||2000 ST94|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,167|| align=right|7,43|| align=right|5,348||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36829)||2000 SQ99|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,080|| align=right|5,35|| align=right|5,183||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36830)||2000 SW100|| align=right|13,8|| align=right|2,679|| align=right|0,198|| align=right|10,40|| align=right|4,384||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36831)||2000 SD101|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,105|| align=right|12,83|| align=right|4,379||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36832)||2000 SA102|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,028|| align=right|4,07|| align=right|4,669||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36833)||2000 SY103|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,076|| align=right|8,45|| align=right|5,770||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36834)||2000 SA106|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,067|| align=right|7,34|| align=right|3,483||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36835)||2000 SF109|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,048|| align=right|5,55|| align=right|4,574||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36836)||2000 SN109|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,040|| align=right|0,38|| align=right|4,124||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36837)||2000 SD110|| align=right|15,0|| align=right|2,895|| align=right|0,098|| align=right|1,57|| align=right|4,924||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36838)||2000 SK110|| align=right|14,8|| align=right|2,846|| align=right|0,091|| align=right|2,24|| align=right|4,799||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36839)||2000 SV110|| align=right|15,1|| align=right|2,531|| align=right|0,149|| align=right|2,01|| align=right|4,025||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36840)||2000 SH112|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,085|| align=right|4,78|| align=right|4,116||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36841)||2000 SM113|| align=right|14,5|| align=right|3,205|| align=right|0,141|| align=right|2,35|| align=right|5,737||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36842)||2000 SJ114|| align=right|15,4|| align=right|2,875|| align=right|0,110|| align=right|3,14|| align=right|4,873||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36843)||2000 SW116|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,083|| align=right|4,96|| align=right|4,245||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36844)||2000 SG117|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,036|| align=right|4,86|| align=right|4,648||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36845)||2000 SX119|| align=right|14,3|| align=right|2,328|| align=right|0,106|| align=right|4,47|| align=right|3,551||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36846)||2000 SC121|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,141|| align=right|5,22|| align=right|4,503||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36847)||2000 SD121|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,272|| align=right|5,91|| align=right|4,089||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36848)||2000 SV121|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,190|| align=right|8,54|| align=right|3,701||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36849)||2000 SL122|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,086|| align=right|8,24|| align=right|4,550||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36850)||2000 SZ122|| align=right|14,4|| align=right|2,911|| align=right|0,065|| align=right|3,14|| align=right|4,967||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36851)||2000 SS123|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,305|| align=right|4,66|| align=right|4,078||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36852)||2000 SA124|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,197|| align=right|8,32|| align=right|5,371||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36853)||2000 SU124|| align=right|14,9|| align=right|2,523|| align=right|0,111|| align=right|5,50|| align=right|4,007||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36854)||2000 SA125|| align=right|13,8|| align=right|2,724|| align=right|0,027|| align=right|6,27|| align=right|4,496||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36855)||2000 SB125|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,130|| align=right|5,77|| align=right|3,787||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36856)||2000 SP125|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,109|| align=right|7,47|| align=right|4,404||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36857)||2000 SL126|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,237|| align=right|5,92|| align=right|3,626||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36858)||2000 SO127|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,118|| align=right|3,75|| align=right|3,478||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36859)||2000 SC136|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,202|| align=right|12,22|| align=right|4,086||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36860)||2000 SP136|| align=right|14,9|| align=right|2,506|| align=right|0,090|| align=right|9,20|| align=right|3,968||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36861)||2000 SG137|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,083|| align=right|13,34|| align=right|5,394||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36862)||2000 SH140|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,076|| align=right|6,59|| align=right|4,626||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36863)||2000 SW142|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,144|| align=right|8,62|| align=right|4,570||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36864)||2000 SO144|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,163|| align=right|1,85|| align=right|3,355||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36865)||2000 SQ146|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,187|| align=right|5,92|| align=right|3,356||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36866)||2000 SG147|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,032|| align=right|1,44|| align=right|4,057||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36867)||2000 SA149|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,183|| align=right|1,63|| align=right|5,549||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36868)||2000 SP150|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,113|| align=right|1,82|| align=right|3,714||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36869)||2000 ST150|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,089|| align=right|0,75|| align=right|4,445||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36870)||2000 SU150|| align=right|14,8|| align=right|2,327|| align=right|0,141|| align=right|1,92|| align=right|3,550||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36871)||2000 SV150|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,145|| align=right|1,41|| align=right|3,481||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36872)||2000 SB151|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,209|| align=right|3,40|| align=right|3,692||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36873)||2000 SD151|| align=right|15,0|| align=right|2,872|| align=right|0,105|| align=right|1,34|| align=right|4,865||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36874)||2000 SF151|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,100|| align=right|1,40|| align=right|4,140||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36875)||2000 SS151|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,110|| align=right|2,73|| align=right|4,488||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36876)||2000 SS152|| align=right|14,1|| align=right|3,209|| align=right|0,186|| align=right|1,66|| align=right|5,749||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36877)||2000 SX152|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,061|| align=right|0,67|| align=right|4,088||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36878)||2000 SV153|| align=right|13,4|| align=right|3,202|| align=right|0,161|| align=right|5,43|| align=right|5,728||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36879)||2000 SM154|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,087|| align=right|6,27|| align=right|5,202||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36880)||2000 SP154|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,117|| align=right|3,82|| align=right|4,675||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36881)||2000 SX154|| align=right|14,2|| align=right|2,416|| align=right|0,124|| align=right|10,00|| align=right|3,754||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36882)||2000 SW155|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,083|| align=right|13,40|| align=right|5,172||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36883)||2000 SN156|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,072|| align=right|1,30|| align=right|4,533||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36884)||2000 SN158|| align=right|14,8|| align=right|2,916|| align=right|0,021|| align=right|3,24|| align=right|4,978||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36885)||2000 SO159|| align=right|16,1|| align=right|2,696|| align=right|0,106|| align=right|1,41|| align=right|4,426||MBA||27. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36886)||2000 SV161|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,066|| align=right|11,75|| align=right|5,380||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36887)||2000 SA162|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,143|| align=right|12,93|| align=right|5,153||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|36888 Škrabal||2000 SE163|| align=right|16,2|| align=right|2,138|| align=right|0,160|| align=right|3,90|| align=right|3,125||MBA||29. september 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(36889)||2000 SW166|| align=right|14,7|| align=right|2,997|| align=right|0,021|| align=right|10,26|| align=right|5,187||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36890)||2000 SO167|| align=right|14,5|| align=right|2,633|| align=right|0,074|| align=right|13,85|| align=right|4,272||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36891)||2000 SJ168|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,136|| align=right|10,58|| align=right|5,162||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36892)||2000 SB169|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,117|| align=right|7,38|| align=right|3,800||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36893)||2000 SA170|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,125|| align=right|2,05|| align=right|4,221||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36894)||2000 SK170|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,212|| align=right|4,84|| align=right|4,558||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36895)||2000 SL171|| align=right|13,4|| align=right|3,065|| align=right|0,062|| align=right|9,09|| align=right|5,365||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36896)||2000 SQ171|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,067|| align=right|8,96|| align=right|5,129||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36897)||2000 SB172|| align=right|13,4|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|14,39|| align=right|4,211||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36898)||2000 SE172|| align=right|12,6|| align=right|3,129|| align=right|0,207|| align=right|23,61|| align=right|5,533||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36899)||2000 SW172|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,155|| align=right|5,14|| align=right|3,617||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36900)||2000 SZ176|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,091|| align=right|9,64|| align=right|5,177||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36901)||2000 SK177|| align=right|14,4|| align=right|2,240|| align=right|0,172|| align=right|4,73|| align=right|3,353||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36902)||2000 SN177|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,041|| align=right|5,04|| align=right|4,508||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36903)||2000 SO179|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,123|| align=right|3,36|| align=right|4,433||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36904)||2000 SS179|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,056|| align=right|7,50|| align=right|4,476||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36905)||2000 SX179|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,139|| align=right|9,09|| align=right|5,365||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36906)||2000 SZ179|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,136|| align=right|11,89|| align=right|4,310||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36907)||2000 SX181|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|14,36|| align=right|4,145||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36908)||2000 SK182|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,078|| align=right|7,75|| align=right|3,345||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36909)||2000 SK185|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,162|| align=right|1,93|| align=right|3,704||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36910)||2000 SS187|| align=right|13,6|| align=right|2,970|| align=right|0,134|| align=right|11,71|| align=right|5,117||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36911)||2000 SY187|| align=right|15,7|| align=right|2,800|| align=right|0,100|| align=right|4,13|| align=right|4,685||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36912)||2000 SA188|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,075|| align=right|5,59|| align=right|4,515||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36913)||2000 SR188|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,094|| align=right|3,56|| align=right|4,433||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36914)||2000 SX191|| align=right|15,3|| align=right|3,162|| align=right|0,147|| align=right|1,80|| align=right|5,622||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36915)||2000 SP195|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,113|| align=right|3,17|| align=right|3,610||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36916)||2000 SW195|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,169|| align=right|2,09|| align=right|3,825||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36917)||2000 SJ205|| align=right|15,5|| align=right|2,816|| align=right|0,093|| align=right|3,86|| align=right|4,724||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36918)||2000 SM205|| align=right|15,9|| align=right|2,161|| align=right|0,095|| align=right|4,11|| align=right|3,176||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36919)||2000 SC207|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,124|| align=right|1,87|| align=right|3,709||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36920)||2000 SY207|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,128|| align=right|1,49|| align=right|5,521||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36921)||2000 SB208|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,197|| align=right|0,98|| align=right|3,514||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36922)||2000 SN209|| align=right|11,4|| align=right|5,228|| align=right|0,040|| align=right|10,41|| align=right|11,96||JUT||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36923)||2000 SK211|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,169|| align=right|6,92|| align=right|3,541||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36924)||2000 SA212|| align=right|13,8|| align=right|3,047|| align=right|0,099|| align=right|9,87|| align=right|5,318||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36925)||2000 SC212|| align=right|14,2|| align=right|2,380|| align=right|0,103|| align=right|7,20|| align=right|3,671||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36926)||2000 SZ213|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,163|| align=right|13,01|| align=right|4,149||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36927)||2000 SJ216|| align=right|14,2|| align=right|2,577|| align=right|0,194|| align=right|8,56|| align=right|4,136||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36928)||2000 SN216|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,068|| align=right|10,36|| align=right|3,791||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36929)||2000 SB217|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,112|| align=right|13,95|| align=right|4,218||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36930)||2000 SM217|| align=right|14,1|| align=right|3,004|| align=right|0,095|| align=right|11,26|| align=right|5,206||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36931)||2000 SS220|| align=right|14,6|| align=right|2,387|| align=right|0,065|| align=right|7,37|| align=right|3,686||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36932)||2000 SK221|| align=right|14,1|| align=right|2,844|| align=right|0,145|| align=right|11,78|| align=right|4,794||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36933)||2000 SF222|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,120|| align=right|13,38|| align=right|4,115||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36934)||2000 SG226|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,261|| align=right|9,46|| align=right|3,458||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36935)||2000 SB227|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,137|| align=right|6,97|| align=right|3,676||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36936)||2000 SF227|| align=right|13,2|| align=right|2,991|| align=right|0,122|| align=right|11,07|| align=right|5,171||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36937)||2000 SX229|| align=right|15,0|| align=right|2,993|| align=right|0,158|| align=right|2,16|| align=right|5,178||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36938)||2000 SA234|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,082|| align=right|7,97|| align=right|3,371||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36939)||2000 SB237|| align=right|15,9|| align=right|3,170|| align=right|0,177|| align=right|0,74|| align=right|5,642||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36940)||2000 SA239|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,222|| align=right|12,39|| align=right|3,561||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36941)||2000 SV239|| align=right|14,1|| align=right|3,931|| align=right|0,124|| align=right|0,81|| align=right|7,793||HLD||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36942)||2000 SK241|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,191|| align=right|2,76|| align=right|3,374||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36943)||2000 SF242|| align=right|14,4|| align=right|2,398|| align=right|0,157|| align=right|7,29|| align=right|3,713||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36944)||2000 SD249|| align=right|15,6|| align=right|2,740|| align=right|0,083|| align=right|6,63|| align=right|4,535||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36945)||2000 SM256|| align=right|15,4|| align=right|2,857|| align=right|0,084|| align=right|6,57|| align=right|4,829||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36946)||2000 SN256|| align=right|15,2|| align=right|2,848|| align=right|0,071|| align=right|4,37|| align=right|4,807||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36947)||2000 SW258|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,071|| align=right|4,80|| align=right|3,436||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36948)||2000 SO259|| align=right|15,9|| align=right|2,475|| align=right|0,172|| align=right|1,36|| align=right|3,893||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36949)||2000 SG260|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,033|| align=right|2,48|| align=right|4,192||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36950)||2000 SL260|| align=right|15,1|| align=right|2,827|| align=right|0,057|| align=right|2,37|| align=right|4,752||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36951)||2000 SF261|| align=right|14,6|| align=right|2,709|| align=right|0,148|| align=right|10,19|| align=right|4,458||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36952)||2000 SM266|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,051|| align=right|5,57|| align=right|4,542||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36953)||2000 SO267|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,045|| align=right|3,28|| align=right|4,980||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36954)||2000 SB269|| align=right|15,1|| align=right|2,853|| align=right|0,046|| align=right|13,27|| align=right|4,818||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36955)||2000 SR270|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,031|| align=right|4,75|| align=right|4,691||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36956)||2000 SU273|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,081|| align=right|4,61|| align=right|5,278||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36957)||2000 SB275|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,074|| align=right|3,75|| align=right|4,644||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36958)||2000 SQ276|| align=right|14,9|| align=right|2,838|| align=right|0,154|| align=right|2,12|| align=right|4,780||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36959)||2000 SS279|| align=right|14,1|| align=right|3,054|| align=right|0,150|| align=right|12,71|| align=right|5,336||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36960)||2000 SV279|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,100|| align=right|15,59|| align=right|4,227||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36961)||2000 SL280|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,167|| align=right|2,73|| align=right|3,245||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36962)||2000 SM280|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,090|| align=right|5,09|| align=right|4,437||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36963)||2000 SF285|| align=right|15,5|| align=right|2,463|| align=right|0,147|| align=right|7,92|| align=right|3,865||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36964)||2000 SK287|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,108|| align=right|14,57|| align=right|4,235||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36965)||2000 SU289|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,102|| align=right|3,79|| align=right|4,214||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36966)||2000 SA290|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,100|| align=right|4,27|| align=right|3,464||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36967)||2000 SV292|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,109|| align=right|8,79|| align=right|5,326||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36968)||2000 SD293|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,089|| align=right|14,09|| align=right|5,132||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36969)||2000 SH295|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,147|| align=right|12,99|| align=right|4,376||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36970)||2000 SX297|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,010|| align=right|13,17|| align=right|4,283||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36971)||2000 SX301|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|2,42|| align=right|3,603||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36972)||2000 SF302|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,106|| align=right|4,02|| align=right|4,304||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36973)||2000 SY307|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,132|| align=right|5,71|| align=right|3,629||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36974)||2000 SP309|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,071|| align=right|2,62|| align=right|3,723||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36975)||2000 SR313|| align=right|14,3|| align=right|2,930|| align=right|0,062|| align=right|12,25|| align=right|5,015||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36976)||2000 SU318|| align=right|13,9|| align=right|2,405|| align=right|0,083|| align=right|11,50|| align=right|3,729||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36977)||2000 SK320|| align=right|15,9|| align=right|2,622|| align=right|0,142|| align=right|3,82|| align=right|4,244||MBA||29. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36978)||2000 SL323|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,152|| align=right|2,66|| align=right|3,681||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36979)||2000 SP327|| align=right|13,1|| align=right|3,178|| align=right|0,132|| align=right|5,01|| align=right|5,665||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36980)||2000 SE336|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,181|| align=right|1,81|| align=right|3,662||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36981)||2000 SW336|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,100|| align=right|6,20|| align=right|3,792||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36982)||2000 SX336|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,136|| align=right|12,41|| align=right|5,128||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36983)||2000 SB346|| align=right|15,4|| align=right|2,414|| align=right|0,266|| align=right|3,66|| align=right|3,749||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(36984)||2000 SM348|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,043|| align=right|15,64|| align=right|4,280||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36985)||2000 SH349|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,095|| align=right|11,23|| align=right|4,092||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36986)||2000 SP351|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,155|| align=right|14,82|| align=right|5,151||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36987)||2000 ST351|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,240|| align=right|14,40|| align=right|4,264||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36988)||2000 SE353|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,091|| align=right|10,47|| align=right|5,134||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36989)||2000 SR355|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,151|| align=right|10,36|| align=right|4,503||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36990)||2000 SA359|| align=right|15,5|| align=right|2,487|| align=right|0,087|| align=right|7,16|| align=right|3,922||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36991)||2000 SY360|| align=right|15,8|| align=right|2,972|| align=right|0,056|| align=right|3,61|| align=right|5,123||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36992)||2000 SN361|| align=right|15,8|| align=right|2,639|| align=right|0,093|| align=right|5,79|| align=right|4,286||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36993)||2000 SM364|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,088|| align=right|12,22|| align=right|5,146||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36994)||2000 SP370|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,164|| align=right|12,18|| align=right|4,307||MBA||25. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36995)||2000 TX4|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,239|| align=right|4,73|| align=right|4,243||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36996)||2000 TY15|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,032|| align=right|3,71|| align=right|4,401||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36997)||2000 TK17|| align=right|13,3|| align=right|2,862|| align=right|0,167|| align=right|14,32|| align=right|4,842||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36998)||2000 TC21|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,023|| align=right|10,89|| align=right|5,127||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36999)||2000 TN22|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,173|| align=right|12,77|| align=right|4,390||MBA||4. oktober 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37000)||2000 TG25|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,212|| align=right|2,40|| align=right|4,154||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov